Симон Скрабб (; родился 19 января 1995 года, Пиетарсаари, Финляндия) — финский футболист, атакующий полузащитник клуба «Кальмар» и сборной Финляндии.

Клубная карьера 

Скрабб — воспитанник клуба «Яро». 6 мая 2011 в матче против «РоПСа» он дебютировал в Вейккауслиге. 12 мая в поединке против ТПС Симон забил свой первый гол за «Яро». В начале 2014 года Скрабб на правах аренды перешёл в шведский «Отвидаберг». 31 марта в матче против «Эльфсборга» он дебютировал в Аллсвенскан лиге. 20 мая 2015 года в поединке против «Эребру» Симон забил свой первый гол за «Отвидаберг».

В начале 2016 года Скрабб был арендован клубом «Ефле». 3 апреля в матче против «Хельсингборга» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Симон забил свой первый гол за «Ефле».

Летом 2017 года Скрабб подписал контракт с «Норрчёпингом». 2 июля в матче против «Эребру» он дебютировал за новый клуб. 22 октября в поединке против «Сундсвалля» Симон забил свой первый гол за «Норрчёпинг». В начале 2020 года Скрабб перешёл в итальянскую «Брешиа», подписав контракт на 3,5 года. Сумма трансфера составила 2,9 млн. евро. В матче против «Милана» он дебютировал в итальянской Серии A.

26 января 2022 года вернулся в Швецию, подписав однолетний контракт с «Кальмаром».

Международная карьера 
10 января 2016 года в товарищеском матче против сборной Швеции Срабб дебютировал за сборную Финляндии.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по футболу
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Яро»
Игроки ФК «Отвидаберг»
Игроки ФК «Ефле»
Игроки ФК «Норрчёпинг»